Ламберт () — русский графский род, происходящий из Франции. Его предки были рыцарями уже в последней четверти XIII века. Иоанн де Ламберт возведен королевой Анной в 1644 г. в маркизское и графское достоинство.

 Маркиз Генрих-Иосиф Ламберт (1738—1808) во время революции поступил в русскую службу.
 граф Карл Осипович (1773—1843), участвовал в войнах России против Наполеона, был генералом от инфантерии (пехоты) и сенатором, сын предыдущего.
 Александра Карловна (1808—1960)
 граф Иосиф (Осип) Карлович Ламберт (1809—1879) - генерал от кавалерии Русской императорской армии, управляющий делами Императорской Главной квартиры и Собственного Е. И. В. конвоя. Брат Карла Ламберта. 
 граф Пётр Карлович Ламберт (1814—1883) - генерал от кавалерии, дети Жак (1846—1919) и Жанна (1848—1887).
 граф Карл Карлович Ламберт (1815—1865) - генерал-адъютант, генерал от кавалерии.
 Мария Карловна (1815—1855)  Формулярный список за 1824 год. (Книга формулярный, списков № 6655.)
 Елизавета Карловна (1817—1838) 
 Екатерина Карловна (1820—1838)

Галерея

Литература 
 
 

Дворянские роды Российской империи
 
Графские роды
Графские роды России
Дворянские роды России французского происхождения
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы